Devecser, keresztnév
 Magyarország
 Devecser, város Veszprém megyében, a Devecseri járás székhelye
 Abaújdevecser, település Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, 1984 óta Encshez tartozik
 Pécsdevecser, település Baranya megyében, a Siklósi járásban
 Románia
 Kisdevecser (románul Diviciorii Mici), település Kolozs megyében
 Nagydevecser (románul Diviciorii Mari), település Kolozs megyében